Горки Ленинские — название населённых пунктов:

Россия 
 Горки Ленинские — посёлок в городском округе Домодедово Московской области.
 Горки Ленинские — посёлок в Ленинском районе Московской области.
 Горки Ленинские — музей В. И. Ленина, функционирующий на базе бывшей дворянской усадьбы «Горки».